W Polsce
 Laskowice – część miasta Jelcz-Laskowice
 Laskowice – część wsi Golnice w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec
 Laskowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo 
 Laskowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Korczew 
 Laskowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie
 Laskowice – osada w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie 
 Laskowice – przysiółek wsi Grądy w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów
 Laskowice – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Lubrza 
 Laskowice – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty
 Laskowice – gromada w powiecie oleskim
 Laskowice – gromada w powiecie świeckim

Zobacz też 
 Jelcz-Laskowice
 Laskowice Pomorskie